Il singolare del torneo di tennis Lippstadt Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Mronz che ha battuto in finale David Engel 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Lars Koslowski (primo turno)
 Martin Střelba (primo turno)
 David Rikl (primo turno)
 Vladimir Gabričidze (semifinali)

 Mario Visconti (primo turno)
 Alexander Mronz (Campione)
 Chris Wilkinson (secondo turno)
 Jörn Renzenbrink (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lippstadt Challenger 1993